Happich ist der Familienname folgender Personen:
 Anica Happich (* 1989), deutsche Schauspielerin
 Carl Happich (1878–1947), deutscher Arzt und Meditationstherapeut 
 Friedrich Happich (1883–1951), deutscher evangelischer Pfarrer und Vorsitzender des Landeskirchenausschusses der Evangelischen Landeskirche Kurhessen-Waldeck
 Günther Happich (1952–1995), österreichischer Fußballspieler 
 Ludwig Happich (1858–), deutscher Reichsgerichtsrat

Sonstiges 
 Happich-Gruppe, eine Unternehmensgruppe